Меле́тьев — фамилия, производная от имени ; имеет женскую форму Мелетьева.
 Мелетьев, Трофим (в монашестве Павел; 1880—1962) — католический епископ, титулярный епископ Гераклеопольский.
 Мелетьева, Серафима Николаевна — игумения католической церкви византийского обряда.